Beleg van Oudewater (1349) door bisschop Jan van Arkel
 Beleg van Oudewater (1401) Jan V van Arkel belegert de stad
 Beleg van Oudewater (1410) Een Gelres leger belegert de stad
 Beleg van Oudewater (1575) De Spanjaarden belegeren de stad, het zou de meest gruwelijke inname van een Hollandse stad zijn geweest